Peter Horowitz (hebr. פטר הורוביץ) (ur. 1922 w Borysławiu, zm. 2005 w Hod ha-Szaron) – izraelski malarz pochodzenia polskiego.

Życiorys 
Peter Horowitz urodził się w Borysławiu w Polsce, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po ukończeniu nauki wystawiał swoje prace w m.in. Krakowie, Warszawie. W 1956 cztery jego prace zostały wystawione podczas biennale w São Paulo w Brazylii. W 1962 dwie jego prace były wystawiane w Domu Polskim w Wenecji. W 1966 wyemigrował do Izraela i zamieszkał w Hod ha-Szaron. Tworzył stosując technikę olejną na płótnie, jego prace przedstawiają krajobrazy, martwe natury i portrety.

Przypisy 

Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Izraelscy malarze
Ludzie urodzeni w Borysławiu
Polscy Żydzi
Urodzeni w 1922
Zmarli w 2005